Le championnat des joueurs 2020 est un tournoi de snooker de catégorie classée comptant pour la saison 2019-2020.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
L'épreuve s'est tenue du 24 février au  mars 2020 au Southport Theatre and Convention Center de Southport, en Angleterre. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société de paris britannique Coral.

La compétition rassemble 16 participants, qualifiés selon leur nombre de points accumulés au cours de la saison. Le vainqueur remporte un prix de .

Le double tenant du titre est Ronnie O'Sullivan, il s'était imposé contre Neil Robertson en finale 10 à 4. O'Sullivan ne défend pas son titre puisqu'il n'est classé que  sur la saison en cours.

Faits marquants 
Judd Trump remporte son cinquième tournoi classé de la saison en battant le jeune Chinois Yan Bingtao 10 manches à 4 en finale. Il égale ainsi le record du nombre de tournois classés remportés lors d'une même saison, record qu'il codétient dorénavant avec quatre légendes du snooker (Hendry, O'Sullivan, Selby et Ding).

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Qualifiés 
Les joueurs qualifiés sont les joueurs ayant remporté le plus de points entre les Masters de Riga 2019 et le Shoot-Out 2020.

Tableau

Finale

Centuries 
 140, 127, 119  Neil Robertson
 132, 130, 122, 108  Judd Trump
 132, 129, 123  Mark Allen
 128  Michael Holt
 123  John Higgins
 122  David Gilbert
 106, 104, 100  Yan Bingtao
 103  Mark Selby
 103  Shaun Murphy

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat des joueurs 2019
 Championnat des joueurs

 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Liens externes 
 

2020
Snooker en 2020
Sport en Angleterre en 2020
Sport en février 2020
Sport en mars 2020
Saison 2019-2020 de snooker